Silva Souriau est une écrivaine roumaine de langue française, auteure de romans populaires.

Elle est la femme de l'illustrateur et auteur de bandes dessinées Jacques Souriau, qu'elle épousa en 1938.

Œuvres

Romans pour la jeunesse 
La Mission d'Anik, ill. Jacques Souriau, Éditions de Montsouris, coll. « Lisette », n° 32, 1946.
 Diane au Caucase, ill. Jacques Souriau, Éditions de Montsouris, coll. « Lisette », n° 41, 1947.

Bandes dessinées 

 Mystère dans le Nord : Jack le pionnier, ill. Jacques Souriau, Éditions Mondiales, coll. « Aventuriers d'aujourd'hui », 1949.
 La Cité des glaces : Jack le pionnier, ill. Jacques Souriau, Éditions Mondiales, coll. « Aventuriers d'aujourd'hui », 1950.

Notes et références

Liens externes 
 

Romancière française du XXe siècle